Hymans ist der Familienname von:

 Henri Hymans (1836–1912), belgischer Kunsthistoriker
 Paul Hymans (1865–1941), belgischer Politiker